Arnaldo Augusto Rodrigues Pereira, (Bragança, 16 de Maio de 1979), mais conhecido como Arnaldo Pereira, é um jogador português de futsal. Atualmente, joga pela equipa do FK Nikars.

Títulos

Clubes

Freixieiro 
 Liga Portuguesa de Futsal (1): 2001-02

Benfica 
 UEFA Futsal Cup (1): 2009-10
 Liga Portuguesa de Futsal (4): 2002-03, 2004-05, 2007-08, 2008-09
 Taça de Portugal de Futsal (3): 2002-03, 2004-05, 2008-09
 Supertaça de Futsal (3): 2004, 2008, 2010

FK Nikars 
 Latvian League (1): 2011-12

Ligações externas 
 

Nascidos em 1979
Naturais de Bragança (Portugal)
Jogadores de futsal de Portugal